Existuje více nositelů příjmení Kvasnica nebo Kvasnicová:

 Arnošt Kvasnica (* 1949), český fotbalista
 Augustin Kvasnica (* 1929), československý politik slovenské národnosti
 Jaroslav Monte Kvasnica (* 1953), český spisovatel a cestovatel
 Jozef Kvasnica (1930–1992), slovensko-český teoretický fyzik, profesor MFF UK
 Leona Kvasnicová (* 1972), česká tanečnice vystupující pod uměleckým jménem „Qaša“
 Libuše Kvasnicová (* 1925), česká politička, poslankyně Federálního shromáždění
 Lucie Kvasnicová (* 1978), dívčí jméno české diskžokejky (provdané Dvořákové) vystupující pod pseudonymem „DJ Lucca“
 Rudolf Kvasnica (1895–1986), dirigent, varhaník a skladatel